Cormand peut désigner :
 David Cormand (1974-), homme politique français ;
 Château de Cormand, situé sur la commune de Bonneville (Haute-Savoie).
 Château de Cormand, situé au village de Cormand, sur la commune de Saint-Jeoire (Haute-Savoie).